Лени () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 641 человек (2008 г.), плотность населения составляет 80 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 98050. Телефонный код — 090.

Покровителем коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Maria santissima del Terzito), празднование 23 июля, и святой Иосиф.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.leni.me.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/